Кастль ():
 Кастль — коммуна в Германии, в земле Бавария. Подчиняется административному округу Верхняя Бавария.
 Кастль — коммуна в Германии, в земле Бавария. Подчиняется административному округу Верхний Пфальц.